Särksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Särksjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (24,6 ha)
Södra Särksjön, sjö i Älvdalens kommun,  (4,76 ha)
Särksjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (38,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn